Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza u sezoni 1966./67. je bila liga 4. ranga. Sudjelovalo je 9 klubova, a prvak je bila Sloga iz Mravinaca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - prekinuta utakmica 

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!KOL !!MRA !!NADA !!OMIŠ !!PRI !!SLO !!TEK !!USK !!VAL 
|- 
|KOL ||align="left"|Kolektivac Postira 
|bgcolor="gainsboro"| ||4:3 ||2:1 ||1:11 ||1:1 ||0:2 ||1:4 ||1:0 ||2:4 
|-
|MRA ||align="left"|Mračaj Runović 
|0:0 || bgcolor="gainsboro" | ||2:1 ||2:3 ||4:4 ||0:2 ||3:1 ||3:2 ||1:3 
|-
|NADA ||align="left"|Nada Split ||2:1 ||0:1 || bgcolor="gainsboro" | || ||2:2 ||1:7 || ||5:0 ||2:1 
|-
|OMIŠ ||align="left"|Omiš ||7:1 ||5:0 || ||bgcolor="gainsboro"| ||5:0 ||2:1 || ||5:0 ||3:1 
|-
|PRI ||align="left"|Primorac Stobreč 
|8:1 ||0:4 ||4:1 ||0:6 || bgcolor="gainsboro" | ||1:1 ||1:5 ||1:1 ||2:2 
|-
|SLO ||align="left"|Sloga Mravince 
|6:0 ||1:1 ||7:0 ||1:1 ||4:0 p  || bgcolor="gainsboro" | ||3:0 ||5:1 ||1:0 
|-
|TEK ||align="left"|Tekstilac Sinj 
|5:2 ||0:1 || || ||1:1 ||1:2 || bgcolor="gainsboro" | ||2:2 ||4:0 
|-
|USK ||align="left"|Uskok Klis 
|5:0 ||2:1 ||0:1 ||3:2 ||0:0 p, 3:0 p.f ||1:2 ||1:4 || bgcolor="gainsboro" | ||1:1 
|-
|VAL ||align="left"|Val Kaštel Stari 
|5:2 ||0:2 ||5:1 ||3:2 ||7:2 ||2:2 ||5:1 ||1:2' || bgcolor="gainsboro" | 
|}
Izvori:  
 
 
 
 
  

 Kvalifikacije za ulazak u Dalmatinsku ligu 
Igrano u lipnju i srpnju 1967. Sloga se plasirala u Dalmatinsku nogometnu ligu (zonu)''.

 Izvori:

Poveznice 
 Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1966./67.
 Nogometno prvenstvo otoka Brača 1966./67.
 Dalmatinska nogometna zona 1966./67.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 86 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 70 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 42-44  
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 45-46 
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str. 24-25 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003., , str. 45-46 
 Bogdan Vujina, Mate Tomić: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002., , str. 87-88 
 Marinko Perić: Povijest sporta Cetinske krajine, Sinj, 1989, str. 179 
 

1966-67
Split